Alexei Abrikossow ist der Name folgender Personen:
* Alexei Alexejewitsch Abrikossow (1928–2017), russischer Physiker und Nobelpreisträger
 Alexei Iwanowitsch Abrikossow (1875–1955), sowjetischer Pathologe